Foulkes est un patronyme porté notamment par :

 Sir Arthur Foulkes (né en 1928), gouverneur général des Bahamas (2010-2014) ;
 Bill Foulkes (1932-2013), footballeur anglais ;
 Charles Howard Foulkes (1875-1969), officier des Royal Engineers de l'armée de terre britannique et joueur international britannique de hockey sur gazon ; 
 Charles Foulkes (1903-1969), militaire canadien ;
 
 Mirrah Foulkes, actrice, réalisatrice et scénariste australienne ;
 Sigmund Heinrich Foulkes (1898-1976), médecin et psychanalyste allemand.